6071 Sakitama  – asteroide della fascia principale
 Sakitama – antico toponimo giapponese, da cui derivano il nome sia della città Saitama sia della Prefettura